The Haters kan syfta på:

The Haters – första namn på punkbandet Ebba Grön
The Haters (låt av Joakim Thåström) – en låt på Joakim Thåströms album Skebokvarnsv. 209

Ebba Grön